English Open 2022 – siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozgrywany w dniach 12 – 18 grudnia 2022 roku w Brentwood Centre w Brentwood (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II Miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 17 500 £
Ćwierćfinalista: 11 000 £
Runda 3: 7500 £
Runda 2: 4500 £
Runda 1: 3000 £

Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 5000 £

Łączna pula nagród: 427 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Suma: 63

 147, 135, 134, 130, 123  Mark Williams
 142, 136, 100  Allister Carter
 141, 135, 109, 100  Mark Allen
 141, 130, 127, 102, 100  Neil Robertson
 136, 134, 121  Lei Peifan
 136, 127, 104, 102  Mark Selby
 135, 122, 113, 108  Luca Brecel
 135  Zhao Xintong
 130, 126, 103  Ryan Day
 129, 125, 122, 122  Thepchaiya Un-Nooh
 128, 118  Judd Trump
 128, 118  Martin Gould
 128  Scott Donaldson
 127, 126, 101  Barry Hawkins
 127, 119, 105  Shaun Murphy

 124  Ding Junhui
 121, 111  Jack Lisowski
 121  Pang Junxu
 118  Sam Craigie
 114  Louis Heathcote
 113  Matthew Selt
 111  Marco Fu
 106  Cao Yupeng
 105  Mark Selby
 104  Ronnie O’Sullivan
 103  John Higgins
 102  Yuan Sijun
 102  Jamie Jones
 101  Tian Pengfei
 101  Ashley Hugill

Uwaga: ze względu na przeniesienie kwalifikacji na liście uwzględnione są breaki stupunktowe od rundy 2 (według opisu w źródle)

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 25–30 października w Morningside Arena, Leicester. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 2, 4, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 31, 35, 36, 40, 47, 51, 52, 56, 63 oraz 67 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Prekwalifikacje

Kwalifikacje

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 141  Michael White
 140  Wu Yize
 138, 134, 106  Ding Junhui
 137, 105  Mark Joyce
 134  Mohammad Asif
 132  David Gilbert
 128  Mark Selby
 126  Ryan Day
 122, 110  Neil Robertson
 122  Alfred Burden
 122  Chen Zifan
 120, 105  Xu Si
 118  Lu Ning
 112, 100  Sam Craigie
 111  Shaun Murphy

 109  Jamie Jones
 109  Mohamed Ibrahim
 107, 100  Dylan Emery
 106  Noppon Saengkham
 104  Chang Bingyu
 104  Martin Gould
 103  Ricky Walden
 102  Thepchaiya Un-Nooh
 101  Fan Zhengyi
 101  Luca Brecel
 101  Zhang Anda
 101  Zhou Yuelong
 100  Allister Carter
 100  Mark Davis

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 wst.tv
 English Open 2022 w serwisie snookerworld.pl

English Open
2022 w Anglii
2022 w snookerze